Поццуоло может означать:
	
 Поццуоло-Мартезана — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия
 Поццуоло-дель-Фриули — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине

См. также 

 Поццуоли